Вальтер Михель (, 26 ноября 1888, Бриенц — 30 сентября 1969, Берн) — швейцарский шахматист, участник ряда крупных международных соревнований. Участник четырех шахматных олимпиад. Чемпион Швейцарии (1926).

С 1921 по 1959 гг. был профессором математики в Бернском университете.

В отечественной шахматной литературе фамилию шахматиста часто передавали как французскую: Мишель.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Швейцарии